Филипини су се први пут појавили на Олимпијским играма 1924. године. После тога Филипини су пропустили само једне Летње олимпијске игре и то када су се придружили бојкоту московских играра 1980. године, које су предводиле САД.

На Зимским олимпијским играма Филипини су први пут учествовали 1972. године и после тога још само два пута 1988. и 1992. године. Филипини никада нису били домаћини олимпијских игара;

Олимпијци из Филипина закључно са 2016. годином су освојили укупно 10 медаља, али ниједну златну, три сребрне и седам бронзаних. Све медаље су освојена на Летњим олимпијским играма и то у четири олимпијска спорта боксу, атлетици, дизању тегова и пливању.

Национални олимпијски комитет Филипина (-{Philippine Olympic Committee}-) је основан 1911. и признат од стране МОКа 1929. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 
 

Филипини на олимпијским играма